Гьоре Сарев Илков е български строител, каменоделец и резбар от XX век.

Биография 
Гьоре Сарев е роден в 1914 година в западномакедонското дебърско мияшко село Битуше, тогава в Кралство Сърбия, в големия род на строители Илкови. Син е на известния майсто зидар и резбар Саре Яковов. Самият Гьоре също става универсален майстор и продължава семейната традиция, като работи в тайфата на баща си заедно с брат си Звездан (1906 - 1977). Строят в Гостивар, Дебър и Река, както и в Черна гора, Албания и Косово. Двамата братя са известни като универсални майстори. Гьоре е ненадминат майстор дърводелец и най-известният каменоделец в цялата област. Братята работят заедно върху дърворезби и мебели, сред които шкафове, мусандри, маси, столове, дивани, станове, хамбари и други. Дотолкова Гьоре овладява дърводелския занаят, че изработва и тамбура. Има четирима сина, от които Стефан и Саре продължават строителната дейност на рода Илкови.

Умира в 1984 година.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Битуше
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Български строители
Български дърворезбари
Югославски дърворезбари
Българи в Югославия